Stati Uniti d'America
 Richmond Heights – census-designated place della Contea di Miami-Dade, Florida
 Richmond Heights – città della Contea di St. Louis, Missouri
 Richmond Heights – città della Contea di Cuyahoga, Ohio